Ein ganzer Kerl – film del 1935 diretto da Carl Boese
Ein ganzer Kerl – film del 1939 diretto da Fritz Peter Buch